Ossiannilssonola är ett släkte av insekter som beskrevs av Erhard Christian 1953. Ossiannilssonola ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Ossiannilssonola